Reconstituirea este titlul a două filme cunoscute din cinematografia din România,

 1960 - Reconstituirea (film din 1960), film realizat de Virgil Calotescu, care a recreat în acest film așa-numitul Marele jaf comunist din anul 1959, prădarea Băncii Naționale a României (de către cinci bărbați și o femeie), de o sumă de 1.600.000 de lei ai timpului, echivalentul a 2.000 de salarii de atunci;
 1968 - Reconstituirea (film din 1968), film realizat de Lucian Pintilie în 1968, după nuvela omonimă a lui Horia Pătrașcu, operă care pornește de la un fapt real petrecut în anii 1950 pe malul Timișului.

Note

Filme românești